L'acronyme FIPS correspond : 
 en matière de standard, à Federal Information Processing Standard ;
 en sport, à Fédération internationale de pêche sportive ;
 en informatique,  est un programme servant à partitionner les disques durs (années 1990).